Wg TERYt jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Wyszki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Wyszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Wyszki – część wsi Zawadka w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Wyszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Kotlin

Inne 
 Wyszki – gmina wiejska
 Wyszki – dawna gromada
 Wyszki – polska nazwa miejscowości Višķi w gminie Dyneburg na Łotwie
 Wyszki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Zobacz też 
 Pietrzykowo-Wyszki